James Atkinson – inventore britannico
 James Atkinson – politico britannico
 James Atkinson – medico britannico
 James Atkinson – scrittore, traduttore britannico
 James Neil Atkinson – bobbista statunitense
 James "Jim" Atkinson – sportivo australiano